Kelly Capwell is een personage uit de Amerikaanse soap Santa Barbara. De rol werd van 1984 tot 1988 vertolkt door Robin Wright, die later beroemd zou worden dankzij haar prestaties in de films The Princess Bride en Forrest Gump. Nadat Robin de serie verliet voor haar filmcarrière, nam Kimberly McArthur de rol over. Na enkele maanden werd zij vervangen door Carrington Garland, die van 1989 tot 1991 Kelly speelde. Carrington werd ontslagen om plaats te maken voor Eileen Davidson. Kelly was een personage dat verscheen in zowel de eerste als laatste aflevering. Desondanks was de rol nauwelijks stabiel te noemen vanwege de vele actrices die de rol vervulden.

Toen de serie begon, was Kelly verloofd met de ambitieuze leraar Peter Flint. Haar broer Channing was vijf jaar eerder vermoord en Joe Perkins ging voor de misdaad naar de gevangenis. Voor de moord waren Joe en Kelly verloofd geweest en de gevoelens zijn nooit weggegaan. Joe kwam uit de gevangenis, bewees zijn onschuld en trouwde met zijn grote liefde. Kort na het huwelijk werd Joe vermoord door Peter, die later ook stierf. (Robin Wright trouwde later met acteur Dane Witherspoon, die de rol van Joe op zich had genomen.)

Na een paar maanden van rouw vond Kelly opnieuw het geluk, ditmaal bij fotograaf Nick Hartley. Ze bedroog hem met zijn broer, Dylan, hetgeen een einde maakte aan haar verloving met Nick. Vervolgens doodde ze Dylan uit noodweer en moest ze het land uitvluchten om vervolging te voorkomen. Ook werd ze opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar de excentrieke Pearl verliefd op haar werd.

Nadat Kelly's onschuld werd bewezen, trouwde ze met de mysterieuze Jeffrey Conrad, gespeeld door Ross Kettle. Hoewel ze zwanger raakte, zorgden de bemoeienissen van zijn moeder Pamela voor veel stress. Ze verloor de baby en vond troost bij ex-gigolo T.J. Daniels, tevens de ex-vriend van haar moeder Sophia. Een affaire tussen Kelly en T.J. was het gevolg. Jeffrey en Kelly besloten te scheiden; Jeffrey en T.J. werden uit de serie geschreven en ook Kimberly McArthur, de nieuwe Kelly, moest het veld ruimen. Kelly vertrok naar Parijs voor een paar maanden om terug te keren met het gezicht van Carrington Garland.

Met Garland in de rol werd Kelly wat speelser en jonger. Ze flirtte met Ric Castillo voordat ze een intense en serieuze relatie begon met zakenman Robert Barr. Toen Robert haar verliet, zette ze haar zinnen op Craig Hunt. Na Roberts terugkeer was Craig al snel vergeten en de volgende verloving was een feit. Kelly trouwde met Robert, onwetend dat zijn tweelingbroer diens leven had overgenomen en het huwelijk dus niet geldig was. Robert kwam om het leven en Kelly koos voor de tweelingbroer, die de stad echter moest ontvluchten.

Daarna was het tijd voor weer een nieuwe man in Kelly's leven. Ze werd verliefd op Cruz Castillo, de ex-man van haar zus. Deze verhaallijn was niet populair omdat fans de relatie van Cruz en Eden niet konden vergeten. Na het vrijwillige vertrek van acteur A Martinez (Cruz) raakte Kelly betrokken bij agent Connor McCabe. Met hem was ze in de laatste aflevering erg gelukkig.

Personage uit Santa Barbara